Nic peut faire référence à :
 un prénom germanique,
 Nic, un film polonais de Dorota Kędzierzawska
 Nic, un dessinateur de bandes dessinées, auteur des Snorky et de Spirou (personnage)
 Nic, une série de bande dessinée publiée dans Le Journal de Spirou et scénarisée par Morphée,
 Saint-Nic, une commune française du Finistère,
 Saint Nic est un autre nom de Saint Maeoc,
 Nic est le prénom de l'une des deux souris dans une sériée télévisée pour enfants du Québec intitulée Nic et Pic en ballon.

NIC, sigle de trois lettres, peut signifier :
 Network interface card, « carte d'interface réseau » en informatique,
 Nouvel Informateur Catholique, magazine canadien
 Network Information Center, « centre d'information réseau » en informatique,
 Nommage internet en coopération,
 Numéro Interne de Classement, un code donné à une entreprise par l'INSEE,
 National Intelligence Council, un conseil des agences de renseignement américain,
 North-American Interfraternity Conference, association universitaire,
 Néphropathie interstitielle chronique, une maladie touchant les reins.

 
NIC est un code, qui signifie :
 Nicaragua, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 Córdoba nicaraguayen (l’ancienne devise du Nicaragua) selon la liste des codes des monnaies,

nic est un code, qui signifie :
 autres langues nigéro-congolaises, selon la norme ISO 639 des codes des langues, 

Code